Braintree Town FC (celým názvem: Braintree Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Braintree v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1898 pod názvem Manor Works FC. Od sezóny 2018/19 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Cressing Road s kapacitou 4 202 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1898 – Manor Works FC (Manor Works Football Club)
 1921 – Crittall Athletic FC (Crittall Athletic Football Club)
 1968 – Braintree & Crittall Athletic FC (Braintree & Crittall Athletic Football Club)
 1981 – Braintree FC (Braintree Football Club)
 1983 – Braintree Town FC (Braintree Town Football Club)

Získané trofeje 
 Essex Senior Cup ( 1× )
 1995/96

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2016/17
 FA Trophy
 5. kolo: 2001/02
 FA Vase
 5. kolo: 1984/85

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1935–1937: Eastern Counties League
 1937–1938: Essex County League
 1938–1939: Eastern Counties League
 1946–1952: London League (Premier Division)
 1952–1955: Eastern Counties League
 1964–1965: Greater London League (A Section)
 1966–1970: Metropolitan League
 1970–1988: Eastern Counties League
 1988–1991: Eastern Counties League (Premier Division)
 1991–1996: Southern Football League (Southern Division)
 1996–1997: Isthmian League (Third Division)
 1997–1998: Isthmian League (Second Division)
 1998–2001: Isthmian League (First Division)
 2001–2006: Isthmian League (Premier Division)
 2006–2011: Conference South
 2011–2015: Conference Premier
 2015–2017: National League
 2017–2018: National League South
 2018– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1898